L'expression made in China signifie fabriqué en Chine et peut faire référence aux produits fabriqués en Chine.

Œuvres

Cinéma 
 Made in China, film documentaire belge réalisé par  Julien Selleron, sorti en 2005 ;
 , film brésilien réalisé par Estevão Ciavatta Pantoja, sorti en 2014 ;
 Made in China, film français réalisé par Frederic Colier, sorti en 2017 ;
 Made in China, film français réalisé par Julien Abraham, sorti en 2019.

Littérature 
 Made in China, livre de Jean-Philippe Toussaint, sorti en 2017.

Télévision 
 Made in China (China), dixième épisode de la saison 7 de The Office diffusé en 2010.